Геннадий Евгеньевич Сибирцев (, Тотьма — 17 марта 1952, Томск) — русский советский врач, организатор здравоохранения.

Биография 
Родился в семье священника. Окончил Тотемское духовное училище, Вологодскую духовную семинарию (1895). Год отработал учителем Угрюминской церковноприходской школы в Тотемском уезде.

В 1896 году поступил на медицинский факультет Императорского Томского университета, но в 1899 году был отчислен за участие в студенческой забастовке. Через год сумел восстановиться в Университете и завершить образование (1902).

Окончив университет, работал ординатором больницы Томской пересыльной тюрьмы. В июне 1903 года избран на должность врача 4-го городского медицинского участка с заведованием городской больницей для заразных больных. В течение ряда лет был единственным врачом в этом учреждении, отчего больница именовалась в быту «больницей Сибирцева». Переизбирался на эту должность в 1907 и 1911 годах, затем продолжал оставаться в ней до 1936 года, когда по состоянию здоровья перешёл в ординаторы, лечебной практикой занимался до конца жизни, вёл частный прием у себя в квартире, выезжал к пациентам на дом и в сельские районы. Выступал как наставник молодых специалистов.

Под руководством Сибирцева было построено новое больничное здание. В 1933 году больнице, ставшей инфекционной, было официально присвоено его имя.

Преподавал гигиену и правила оказания первой помощи на курсах для учителей народных школ (1916—1918), с 1923 по 1932 и с 1939 по 1946 преподавал в Томском университете (после реорганизации — Томском медицинском институте), ассистент кафедры инфекционных болезней.

Избирался гласным Томской городской думы (1910), работал в думских исполнительных комиссиях. В советские времена был депутатом Томского городского Совета, томского областного Совета депутатов трудящихся (с 1947). Председатель ревизионной комиссии профсоюза медицинских работников. В течение 10 лет был экспертом врачебно-контрольной и врачебно-конфликтной комиссии отдела здравоохранения Томского горисполкома.

Память 
На территории Томской инфекционной больницы установлен памятник Г. Е. Сибирцеву (1967).

Литература

Примечания 

Врачи Российской империи
Врачи России
Врачи СССР
Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели Сибирского государственного медицинского университета